Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1974 je triindvajseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 3. in 10. februarjem 1974 v St. Moritzu, Švica, v štirih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1974
1974 v športu
Športne prireditve v Švici
Šport v St. Moritzu